Henri Frochot (1871-1929), amiral français ;
 Nicolas Frochot (1761-1828, haut fonctionnaire français qui a donné son nom à deux voies parisiennes :
 la rue Frochot ;
 l'avenue Frochot.